Kostenerstattung gibt es unter anderem in folgenden Bereichen:

 bei der Gewährleistung
 als Kostenerstattung (Krankenversicherung), siehe auch Sachleistungsprinzip
 beim Auslandskrankenschein
 bei den Kosten eines Arbeitsgerichtsverfahrens in Deutschland
 eine öffentliche Abgabe als Kostenerstattungsbetrag